Журавлев Олег Витальевич (род. 1981, Фурманов) — российский художник, живописец, член Союза художников России, Московского Союза художников, Русского географического общества.

Биография 
. В 2003 году окончил Ивановское художественное училище. В 2007 году стал лауреатом премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи и премии губернатора Ивановской области. В 2008 году награждён дипломом премии Центрального Федерального округа в номинации «За произведение живописи и скульптуры». В 2009 окончил МГАХИ им. Сурикова, живописный факультет, обучался у Народных художников России М. М. Курилко-Рюмина и Р. И. Лебедевой, являлся стипендиатом Министерства культуры РФ. Награждён бронзовой и серебряной медалей ТСХ России за вклад в отечественную культуру. В 2014 году на Всероссийской выставке «Символы Отечества» в ВВЦ получил золотую медаль.

Куратор российских и международных пленэрных проектов и конкурсов: Зелёный шум-2012 (Green noise 2012 — Cyprus), Зелёный шум-2013, Зелёный шум-2014, Середа Ямская V, Золотая бухта-2015, Река времени-2015, Мастерские искусств-2017, Всероссийский конкурс художественных работ «Семья — душа России». 

Член Творческого союза художников России с 2004 года, Союза художников России — с 2012 года, Московского Союза художников и Русского географического общества — с 2014 года.

Является почетным членом-корреспондентом Международной академии культуры и искусства.

Творчество 
Картины художника находятся в Ивановском областном художественном музее (г. Иваново), Плесском музее-заповеднике (г. Плес), Университете управления Правительства Москвы (г. Москва), ОАО «Газпром», Рыбинском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, частных собраниях.

Персональные выставки 
 2011 г. Ивановский областной художественный музей, г. Иваново
 2013 г. Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
 2016 г. Дом П. В. Нащокина, г. Москва
 2019 г. Товарищество живописцев МСХ, г. Москва
 2019 г. Совет Федерации Федерального Собрания РФ, г. Москва

Избранные групповые выставки 
 2019 г. «Верность», Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Примечания 

Современные художники России
Художники Москвы
Члены Союза художников России
Члены Творческого союза художников России
Члены Московского Союза художников
Выпускники Ивановского художественного училища